Иван Еремеевич Анисимов  (, Болонов-Селец, Быховский район — ) — Герой Социалистического Труда (1976).

Участник Великой Отечественной войны. С 1949 по 1959 год работал инструктором Крецинского уездного комитета Компартии Литвы, заведующим отделом, секретарём Дзисенского райкома КПБ. С 1959 года — председатель колхоза имени Титова Миорского района. Звание Героя присвоено за успехи и трудовую доблесть в выполнении планов и социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна, картофеля и других сельскохозяйственных продуктов.

Награды 
Кроме звания Героя Социалистического Труда награждён орденом Ленина.

Примечания

Ссылки 

Герои Социалистического Труда
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Родившиеся в Быховском районе
Кавалеры ордена Ленина